Сан Мелчор Бетаза има више значења:

 Општина Сан Мелчор Бетаза (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Мелчор Бетаза (Сан Мелчор Бетаза, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику